SH, Sh, sH o sh puede hacer referencia a:

Lingüística 
 Sh, dígrafo del alfabeto latino usado en varias lenguas.
 ʃ, la fricativa postalveolar sorda, un fonema.
 sh, código ISO 639-1 para el idioma serbocroata (en desuso).

Geografía 
 Santa Helena, isla británica en el Atlántico.
 Schaffhausen, cantón de Suiza.
 Schleswig-Holstein, länder de Alemania.
 Shanghái, ciudad de China.
 Shortstown, localidad en Inglaterra.
 South Horizons, complejo residencial privado de Hong Kong.

Tecnología y ciencia 

.sh, dominio ccTLD de la isla Santa Helena.
Sharp Corporation, compañía telefónica japonesa.
Bourne Shell, programa informático.
Shell de Unix, un shell de línea de comando general para Unix
Thompson shell, un shell de línea de comando general para Unix
Sherwood, número adimensional en ingeniería.
Seno hiperbólico, función matemática.
SuperH, un microcontrolador Hitachi